La Supercoppa ABA Liga 2019 è la 3ª Supercoppa di Lega Adriatica, organizzata dalla ABA Liga.

Squadre 
Si è disputata tra il 26 e il 29 settembre 2019 presso la Dvorana Dražen Petrović di Zagabria, basandosi sui risultati della ABA Liga 2018-2019 e della ABA 2 Liga 2018-2019. Le squadre qualificate sono le migliori sette della prima divisione più il campione della seconda divisione.

 Crvena zvezda mts
 Budućnost VOLI
 Cedevita Olimpija
 Partizan NIS

 Mega Bemax
 FMP
 Cibona (squadra ospite)
 Koper Primorska (ABA 2)

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Voci correlate 
Lega Adriatica 2019-2020

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2019
Supercoppa ABA Liga